De DFB-Pokal 1977/78 was de 34e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 29 juli 1977 en de finale werd gespeeld op 15 april 1978. In totaal werden er 138 wedstrijden gespeeld. FC Köln won de finale tegen Fortuna Düsseldorf met 2-0. In de finale waren totaal 70,000 toeschouwers en de wedstrijd werd gefloten door Jan Redelfs. De wedstrijd is gespeeld in Parkstadion bij Gelsenkirchen.

Eerste ronde 

 Eggenstein maakte formeel bezwaar tegen het resultaat. Een DFB-jury vernietigde de wedstrijd en besloot om een herhaling te houden nadat Horner TV hun tweede ronde tegen 1860 München al had gespeeld. Toen Eggenstein de herhaling won, werd de wedstrijd München vs. Horner TV ook geannuleerd en moest München tegen Eggenstein spelen.

Terugwedstrijden

Tweede ronde 

De eerste ronde-wedstrijd van Horner TV werd geannuleerd en opnieuw gespeeld. Toen Horner TV de replay tegen Eggenstein verloor, bereikte Eggenstein de tweede ronde en speelde tegen München.

Terugwedstrijden

Derde ronde

8ste finale

Terugwedstrijden

Kwartfinale

Terugwedstrijd

Halve finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1971/72